A 21 142-es számú mellékút egy bő két kilométeres hosszúságú, öt számjegyű mellékút Nógrád megyében, a Cserhát és a Mátra határvidékén. A Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhely egyetlen közúti megközelítési útvonala.

Nyomvonala 

A 21 143-as útból ágazik ki, annak 1+900-as kilométerszelvénye közelében, észak felé, Mátraverebély külterületén. Végighalad Kányástelep településrészen, majd a kegyhely zarándokparkolójában ér véget, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 2,401 kilométer megtétele után.

Források 

 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 18. 

21142
Mátraverebély